Józefy (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Chodzieski, woiwodschap Groot-Polen
 Józefy (Mazovië), een plaats in het Poolse district Węgrowski, woiwodschap Mazovië